Fractal steht für:
 Fraktal, bestimmtes natürliches oder künstliches Gebilde oder geometrisches Muster
 Peugeot Fractal, Automodell der Marke Peugeot

Siehe auch:
 Fractal Image Format, Datenformat
 Fractale, Titel eines Mangas von Mutsumi Akasaki